(1908-2001), biologiste canadien, spécialiste de l’halieutique ;
 Maëlle Ricker (1978-), snowboardeuse canadienne ;